Wyścig Słowacji WTCC 2012 – czwarta runda World Touring Car Championship w sezonie 2012 i po raz pierwszy Wyścig Słowacji. Rozegrał się on w dniach 27-29 kwietnia 2012 na torze Slovakiaring w miejscowości Orechová Potôň na Słowacji. W pierwszym wyścigu zwyciężył Gabriele Tarquini z Lukoil Racing Team, a w drugim Robert Huff z Chevroleta.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Warunki atmosferyczne

Wyścig 1

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Wyścig 2

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szczegóły Wyścigu Słowacji 2012 na stronie WTCC 
 Galeria zdjęć 

Słowacja
2012
2012 na Słowacji